Název Brusson má více významů:
 Air Bank – Brusson byl název Air Bank před udělením bankovní licence
 Brusson (Itálie) – obec v Itálii
 Brusson (Francie) – obec ve Francii

Externí odkazy